FVE est un sigle qui peut désigner :
  (en français, Fédération des vétérinaires européens) ;
 Fédération vaudoise des entrepreneurs, une société coopérative à but non lucratif.